Боруллуолах () — топоним в России якутского происхождения.

 Боруллуолах — урочище, на о. Батыялах, в русле р. Вилюй, координаты 63°51'	121°55’.
 Боруллуолах — озеро, между р. Линде и р. Делинде, координаты 65°37'	122°14’.
 Боруллуолах — озеро, на левом берегу среднего течения р. Хоргоччума, юго-восточнее устья р. Илин-Хоргоччума, координаты 65°06'	120°33'.
 Боруллуолах — озеро, на правом берегу среднего течения р. Диппа, восточнее озёр Ылбай, координаты 64°51'	121°10'.
 Боруллуолах — озеро, между р. Диппа и р. Орто-Олунгда, координаты 64°47'	121°25'.
 Боруллуолах — озёра, между нижними течениями р. Тюкян и р. Тюнг, координаты 64°24'	119°40'.
 Боруллуолах — урочище, западнее озёр Боруллуолах, координаты 64°23'	119°35'.
 Боруллуолах — озеро, на р. Атырдях-Юрюете, координаты 67°43'	129°28'.
 Боруллуолах — озеро, в правобережье верхнего течения р. Тымпылыкан, севернее оз. Мастах, координаты 64°35'	122°32'.
 Боруллуолах — озёра, на левом берегу р. Дибики, координаты 64°07'	126°29'.
 Боруллуолах — река, левый приток р. Правый Токур-Биректе, координаты 69°55'	116°58'.
 Боруллуолах — озеро, севернее оз. Лайды-Кюель, координаты 70°51'	137°33’.
 Боруллуолах — озеро, в правобережье р. Хара-Улах, координаты 70°38'	136°55’.
 Боруллуолах — река, левый приток р. Оленёк, координаты 70°52'	122°20’.
 Боруллуолах — озеро, юго-восточнее истока реки Тюкян, координаты 66°08'	116°56’.
 Боруллуолах — озеро, между р. Лена и р. Мэнкэрэ, западнее устья р. Мэнкэрэчэн, координаты 67°43'	123°30'.
 Боруллуолах — озеро, левобережье р. Соболох-Маян, северо-восточнее устья р. Кубалах, координаты 67°05'	123°54'.
 Боруллуолах — озеро, юго-западнее оз. Нидили, координаты 63°31'	124°53’.
 Боруллуолах — река, левый приток р. Намана, координаты 61°14'	120°43’.
 Боруллуолах — урочище, между р. Арга-Дели и р. Илин-Дели, координаты 61°54'	117°29’.

Примечания